Салихьян Бикташевич Кукляшев (; 1811—1863, 1864 или 1878) — языковед, педагог-просветитель, учёный-фольклорист.

Биография 
Кукляшев Салихьян Бикташевич родился 1 марта 1811 года в городе Оренбурге в семье надворного советника Бикташа Кукляшева. Представитель татарского дворянского рода Бикташевых (Биктяшевых). По другой версии является представителем башкирского дворянского рода.

В 1831 году окончил Неплюевское военное училище в Оренбурге. После окончания училища Салихьян Бикташевич служил толмачем (переводчиком) при Оренбургской пограничной комиссии.

С 1831 года мусульмане Оренбургского края получили право обучаться на врачебном факультете Казанского университета. Салихьян Бикташевич в 1932 году, как выпускник кадетского корпуса, был отправлен в Казань для поступления в Казанский университет. С 1834 года, поддержанный Н. И. Лобачевским, после тяжелой болезни, он перешел учиться на восточный разряд словесного факультета университета. В 1836 году стал вторым татарином, окончившим университет. Получив звание кандидата, был направлен в Оренбургское Неплюевское военное училище педагогом арабского и персидского языков.

3 мая 1849 г. директор Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса полковник Шилов в докладной записке генерал-адъютанту Я. И. Ростовцеву выступил с ходатайством о присвоении С. Б. Кукляшеву права старшего учителя корпуса. Рассмотрение этого ходатайства привело к закреплению в законодательстве Российской империи положения о статусе учителей восточных языков как старших учителей военно-учебных заведений.

В 1850—1859 гг. работал воспитателем в школе при Оренбургской пограничной комиссии. После вернулся на работу в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус учителем персидского языка.

В 1859 году в чине коллежского советника Салихьян Бикташевич ушел на пенсию.

Салихьян Кукляшев скончался в Оренбурге в 1864 году.

Научная деятельность 
 
Кукляшев Салихьян Бикташевич был знатоком языков. Знал фарси, арабский, латинский, немецкий, французский языки. Работая учителем, приобщал людей к памятникам мировой литературы, занимался сбором татарского и башкирского фольклора, изучал литературу Урало-Поволжского района России.

Научные материалы, собранные С. Б. Кукляшевым в книгах «Татарская хрестоматия» и «Словарь к татарской хрестоматии», были изданы в 1859 году.

В сборнике «Диван хикейете татар» («Татарская хрестоматия»), изданном в Казани в 1859 году, Кукляшев Салихьян Бикташевич выделил в тюрки Урало-Поволжья несколько стилей — простой, канцелярский (деловой) и научный. В предисловии данной книги автор пишет: «Все языки, коими говорят и пишут турецкие и татарские племена, известны под общим названием „тюркийского, тюрки-тили“». Все тюркские языки он разделил на чагатайскую, турецкую и татарскую группы. К татарской группе от относил татарское, башкирское, киргизское, ногайское, кумыкское, карачаевское, каракалпакское и мишарское «наречия».

Как приложение, в Татарскую хрестоматию вошли словари арабских, персидских, турецких, казахских, татарских и башкирских слов (4000 слов).

Награды и звания 
Коллежский секретарь (1836)

Старший учитель 3-го рода (1848)

Труды 
 Словарь къ татарской хрестоматии. Казань, 1859. 106 с.
 Сборник татарских рассказов. Сост. С. Кукляшев, 1859.

Литература 
 Абдуллин Х.М. «Нахожу необходимым наградить господина Кукляшева званием старшего учителя» (Салихзян Бикташевич Кукляшев) / Х.М. Абдуллин. // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2010. – №3/4. – С.163-166.
 Вильданов А. Х., Кунафин Г. С. Башкирские просветители-демократы XIX в. М., 1981.
 Ҡунафин Ғ. С. Замандарҙың рухи һулышы. Өфө, 2006.
 Яйыҡбаев К. Я. Мәғрифәтсе мөғәллимдәр, күренекле уҡытыусылар һәм мәғәриф хеҙмәткәрҙәре: тарихи-педагогик очерктар һәм һүрәтләмәләр. 1-се китап. Өфө, 2003.

Примечания

Ссылки 
 

 http://www.vatandash.ru/index.php?article=333
 http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2010_3_4/05/01/
Выпускники Казанского университета